Die Hermannsschlacht ist der Titel der Dramen:
 Die Hermannsschlacht (Kleist) von 1808
 Die Hermannsschlacht (Grabbe) von 1835/36

Zahlreiche Werke anderen Namens befassen sich mit dem gleichen Stoff, der historischen Varusschlacht, darunter vor allem:
 ein Roman von Daniel Caspar von Lohenstein von 1689 bis 1690, siehe Großmütiger Feldherr Arminius 
 ein Trauerspiel von Johann Elias Schlegel von 1743, siehe Hermann (Schlegel)
 ein Heldengedicht und Epenfragment von Christoph Martin Wieland von 1751, siehe Hermann (Wieland)
 der erste Teil von Klopstocks rezeptionsgeschichtlich bedeutender Dramentrilogie über Arminius von 1769, siehe Hermanns Schlacht
 ein Monumentalfilm von 1924, siehe Die Hermannschlacht